VM i snooker 1984 spelades i The Crucible Theatre i Sheffield, England, den 21 april–7 maj 1984. Steve Davis vann turneringen, hans tredje VM-titel totalt.

Händelser under turneringen 

 Detta var första gången sedan flytten till The Crucible Theatre som den regerande mästaren (Steve Davis) försvarade sin titel.
 Blivande världsmästarna Joe Johnson och John Parrott gjorde VM-debut.
 Sju andra spelare gjorde också debut (vilket var rekord), däribland maltesen Paul Mifsud som därmed blev den förste europén utanför Brittiska öarna att deltaga i VM. För fem av debutanterna blev detta både det första och sista framträdandet i VM, vilket också visade sig vara var rekord.
 Jimmy White spelade sin första VM-final av sammanlagt sex. Han har förlorat samtliga.
 Fred Davis gjorde sitt sista framträdande i VM, och blev därmed den äldste någonsin som spelat i The Crucible, 70 år och 8 månader.

Resultat

Externa länkar 
 

1984 i Storbritannien
Snookersäsongen 1983/1984
1984
Sportevenemang i Sheffield